Андре Аю (;  17 грудня 1989 року, Секлен, Франція) — ганський футболіст. 
 Джордан Аю, Марсель, Франція) — ганський футболіст. 
 Кучук-Аю (з тюркської мови, «кучук» — маленький, «аю» — ведмідь) — невелика скеля в Партеніті, складена вулканічними породами. 
 Абдул Рахім Аю (англ. Abdul Rahim Ayew, нар. 16 квітня 1988, Тамале) — ганський футболіст
 Печера Аю-Тешік (в перекладі Ведмеже Вухо) - горизонтальна печера на мальовничому схилі Ай-Петринської яйли, Крим.

Див. також
 Аю-Даг (значення)